Gum Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gum Springs (Alabama)
 Gum Springs (Arkansas)
 Gum Springs (Georgia)
 Gum Springs (Mississippi)
 Gum Springs (North Carolina)
 Gum Springs (Tennessee)
 Gum Springs (Texas)
 Gum Springs (Virginia)

Siehe auch:
 Gum Spring